Лесничая — женская форма фамилии Лесничий.
 Лесничая, Диана Станиславовна (род. 1982) — российская радиоведущая, журналистка.
 Лесничая, Екатерина Порфирьевна (1933—2022) — советский и белорусский животновод, доярка колхоза «Оснежицкий» Пинского района Брестской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Лесничая, Елена Анатольевна (род. 1957) — советский, украинский живописец, график, книжный иллюстратор, художник-постановщик; поэтесса.
 Лесничая, Ефросинья Павловна (1903—1976) — звеньевая семеноводческого колхоза, Герой Социалистического Труда (1949). 
 См. также 
 Лесничий — специалист по лесному хозяйству, руководитель лесничества. 
 Лесничье — название населённых пунктов.